Storey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ross Storey
 William Bicknell Storey